Kidman ist der Familienname folgender Personen:

 Antony Kidman (1938–2014), australischer Psychologe, Vater von Antonia und Nicole Kidman
 Antonia Kidman (* 1970), australische Journalistin, Fernsehmoderatorin und Produzentin
 Nicole Kidman (* 1967), australische Schauspielerin
 Sidney Kidman (1857–1935), australischer Geschäftsmann

Außerdem ist Kidman:

 ein Pseudonym des US-amerikanischen Profiwrestlers Peter Gruner (* 1974), siehe Billy Kidman

Siehe auch:
 Kitman